Хулио Брачо Кастильо (; 20 сентября 1970 (или 1972), Мехико, Мексика) — мексиканский актёр, мастер дубляжа, продюсер, режиссёр, сценарист и телеведущий.

Биография 
Родился 20 сентября 1970 года (по другим данным в 1972 году) в Мехико в семье Хорхе Хулио Брачо и Эльвиры Кастильо, племянник актрисы Дианы Брачо и внук Хулио Брачо-старшего. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1990 году и с тех пор принял участие в 72 работах в кино и телесериалах в качестве актёра, продюсера, режиссёра и сценариста. Также является телеведущим и мастером дубляжа.

Фильмография

Теленовеллы и многосезонные ситкомы 
 El Capo (2016-2017) ... Señor H
 El Chema (2016-2017) ... Don Ricardo Almenar Paiva
 Bajo el mismo cielo (2015-2016) ... José "Colmillo" Giménez
 2091 (serie de televisión) (2016)... Almorás / Dr Sharma.
 Hasta que te conocí (2016) ... General Puentes
 Ruta 35 (serie) (2015) ... Domingo Sánchez
 El chivo (2015) ... Rafael Leónidas Trujillo
 El mariachi .... Fernando Sandoval
 La clínica (2012) ... Dr. Cosme Krauss
 Por ella soy Eva (2012) .... Dagoberto Preciado
 Una familia con suerte (2011)  .... Arnoldo Vacavieja Flores
 Gritos de muerte y libertad (2010) .... Ignacio Allende
 Hermanos y detectives (2009) .... Franco Montero
 Historia extrema (2008) .... Él mismo como conductor
 Tiempo final (2008-2009) - Episodios El electricista .... Juan y El Funeral .... García
 S.O.S.: Sexo y otros Secretos (2007-2008) .... Xavier
 Mujeres asesinas (2008) .... Martín Saldaña
 Palabra de mujer (2007-2008) .... Germán
 RBD: La familia (2007) .... Michel Letelier
 Corazón partido (2006) ... Cesar Echarri #2
 La ley del silencio (2005) .... Ángel
 Bajo la misma piel (2003) .... Iker Iragorri
 Factor miedo (2002-2005).... Él mismo como conductor
 La otra (2002) .... Lázaro Arriaga
 Diseñador ambos sexos (2001) .... Bobby
 El precio de tu amor (2000) .... Ricardo
 Infierno en el paraíso (1999) .... Antonio Valdivia
 La mentira (1998) .... Carlitos Jr.
 Mi pequeña traviesa (1998) .... El Galaxi
 Pueblo chico, infierno grande (1997) .... Práxedes
 La antorcha encendida (1996) .... Simón Bolívar
 Azul (1996) .... Luis Aguirre
 Retrato de familia (1995) .... Raúl
 María José (1995) .... Agente Ojeda

Художественные фильмы 
 Mariposas Verdes (Colombia - 2017) Rodrigo
 Cantinflas (película) (2014) ....Jorge Negrete
 Desafío (película de 2010) (2010)
 El Atentado (2010) .... Eduardo Velázquez (Jefe de Policía)
 Bajo la sal (2008) .... Prof. Magaña
 Arráncame la vida (2008) .... Cienfuegos
 Casi divas (2008) .... Alejandro
 Llamando a un ángel (2008) .... Ángel
 Todos hemos pecado (2008) .... El mátalas callando
 El viaje de la nonna (2007) .... Carlo
 Eros una vez María (2007) .... Tonatiuh
 Polvo de ángel (2007/I) .... Sacro
 Muerte anunciada (2006)
 El mago Manani (2006)
 Cansada de besar sapos (2006) .... Rafael
 Una de balazos (2005) .... Mafia Soldier
 Int. 19 (2005)
 Sangre circular (2005)
 Marta (2005)
 7 días (2005) .... Virgilio Garza
 La vulka (2004) .... Roca
 Zapata - El sueño del héroe (2004) .... Guajardo
 El umbral (2003) .... Sergio
 Blind Heat (2002) .... Ramón
 Francisca (2002)
 Frido el gato (2002)
 ¿Qué me va a hacer? (2002)
 Original Sin (2001) .... Guard
 Me mirabas (2001)
 No existen diferencias (1999) .... Pablo
 La paloma de Marsella (1999)
 Domicilio conocido (1997)

Дубляж

Зарубежные телесериалы 
 Los Kennedy Serie de TV, doblaje (2011)....John F. Kennedy

Видеоигры 
 Need for Speed: The Run  (2011)  .... Jack Rourke
 Call of Duty: Black Ops II (2012)...Raul Menendez

Награды и премии

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Телеведущие по алфавиту
Актёры озвучивания Мексики
Телеведущие Мексики